Tzschirner ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Gottlieb Tzschirner (1778–1828), Professor für Kirchen- und Dogmengeschichte in Leipzig
 Hubertus Emanuel Tzschirner (* 1976), deutscher Koch und Buchautor
 Liza Tzschirner (* 1987), deutsche Schauspielerin
 Samuel Erdmann Tzschirner (1812–1870), Revolutionsführer im Dresdner Maiaufstand 1849

Siehe auch: Tschirner, Schirner